В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Джинджер Гелгесон-Нілсен і Рейчел Макквіллан 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (2-ге коло)
 Жюлі Алар-Декюжі /  Наталі Тозья (2-ге коло)

 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Шон Стаффорд (півфінал)
 Сабін Аппельманс /  Наталія Медведєва (1-ше коло)
 Джинджер Гелгесон-Нілсен /  Рейчел Макквіллан (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open